Municipio de Watson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Watson (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Watson (condado de Effingham, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Effingham.
 Municipio de Watson (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.
 Municipio de Watson (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.
 Municipio de Watson (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.